Волково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Волково — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Волково — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Волково — хутор в Миорском районе Витебской области.

Россия

Амурская область 
 Волково — село в Благовещенском районе.

Архангельская область 
 Волково — деревня в Холмогорском районе.

Башкортостан 
 Волково — деревня в Аургазинском районе.
 Волково — село в Благовещенском районе.
 Волково — деревня в Черкасском сельсовете Уфимского района.
 Волково — посёлок в Дмитриевском сельсовете Уфимского района.
Волково — до 2008 года название деревни Южная в Уфимском районе.

Белгородская область 
 Волково — село в Чернянском районе.

Владимирская область 
 Волково — деревня в Петушинском районе.
 Волково — деревня в Собинском районе.

Волгоградская область 
 Волково — село в Еланском районе.

Вологодская область 
 Волково — деревня в Бабаевском районе.
 Волково — деревня в Белозерском районе.
 Волково — деревня в Вашкинском районе.
 Волково — деревня в Подлесном сельском поселении Вологодского района.
 Волково — деревня в Спасском сельском поселении Вологодского района.
 Волково — деревня в Перцовском сельском поселении Грязовецкого района. Ранее входила в состав Перцевского сельсовета.
 Волково — деревня в Перцовском сельском поселении Грязовецкого района. Ранее входила в состав Фроловского сельсовета.
 Волково — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Волково — деревня в Сокольском районе.
 Волково — деревня в Череповецком районе.
 Волково — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Волково — деревня в Вичугском районе.
 Волково — деревня в Лежневском районе.
 Волково — деревня в Пестяковском районе.

Калмыкия 
 Волково — с 1949 по 1960-е годы название посёлка Ики-Чонос в Яшалтинском районе.

Калужская область 
 Волково — деревня в Бабынинском районе.
 Волково — село в Сухиничском районе.

Кировская область 
 Волково — село в Слободском районе.
 Волково — деревня в Яранском районе.

Костромская область 
 Волково — деревня в Антроповском районе.
 Волково — деревня в Галичском районе.
 Волково — деревня в Нейском районе.
 Волково — деревня в Октябрьском районе.
 Волково — деревня в Чухломском районе.
 Волково — деревня в Бурдуковском сельском поселении Солигаличского района. 
 Волково — деревня в Первомайском сельском поселении Солигаличского района. 
 Волково — деревня в Андреевском сельском поселении Сусанинского района.
 Волково — деревня в Ченцовском сельском поселении Сусанинского района.

Курская область 
 Волково — село в Железногорском районе.
 Волково — село в Конышёвском районе.

Ленинградская область 
 Волково — деревня в Кингисеппском районе.
 Волково — исчезнувшая деревня в Выборгском районе.

Липецкая область 
 Волково — деревня в Чаплыгинском районе.

Московская область 
 Волково — деревня в Егорьевском районе.
 Волково — деревня в Лотошинском районе.
 Волково — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Волково — деревня в Одинцовском районе.
 Волково — деревня в Рузском районе.
 Волково — деревня в Серпуховском районе.
 Волково — деревня в Ступинском районе.
 Волково — деревня в Гуслевском сельском поселении Талдомского района.
 Волково — деревня в Квашёнковском сельском поселении Талдомского района.

Нижегородская область 
 Волково — деревня в Ветлужском районе.
 Волково — деревня в Ковернинском районе.
 Волково — деревня в Сокольском районе.
 Волково — деревня в Тонкинском районе.
 Волково — деревня в Чкаловском районе.

Орловская область 
 Волково — деревня в Мценском районе.
 Волково — деревня в Шаблыкинском районе.

Пермский край 
 Волково — деревня в Кишертском районе.

Псковская область 
 Волково — деревня в Великолукском районе (Лычёвская волость).
 Волково — деревня в Великолукском районе (Марьинская волость).
 Волково — деревня в Красногородском районе (Партизанская волость).
 Волково — деревня в Куньинском районе.
 Волково — деревня в Локнянском районе.
 Волково — деревня в Новосокольническом районе.
 Волково — деревня в Опочецком районе (Болгатовская волость).
 Волково — деревня в Опочецком районе (Варыгинская волость).
 Волково — деревня в Опочецком районе (Звонская волость).
 Волково — деревня в Опочецком районе (Пригородная волость).
 Волково — деревня в Островском районе (Волковская волость).
 Волково — деревня в Палкинском районе (Качановская волость).
 Волково — деревня в Палкинском районе (Черская волость).
 Волково — деревня в Печорском районе.
 Волково — деревня в Плюсском районе.
 Волково — деревня в Карамышевской волости Псковского района.
 Волково — деревня в Тямшанской волости Псковского района.
 Волково — деревня в Пустошкинском районе.
 Волково — деревня в Пушкиногорском районе.
 Волково — деревня в Пыталовском районе.

Рязанская область 
 Волково — деревня в Касимовском районе.
 Волково — деревня в Ряжском районе.

Санкт-Петербург 
 Волково — исторический район.

Саратовская область 
 Волково — село в Марксовском районе.

Свердловская область 
 Волково — деревня в Артинском городском округе.
 Волково — село в Ирбитском муниципальном образовании.
 Волково — микрорайон города Каменск-Уральский, упразднённое село Волково.

Смоленская область 
 Волково — деревня в Дорогобужском районе.
 Волково — деревня в Духовщинском районе.
 Волково — деревня в Ельнинском районе.
 Волково — деревня в Краснинском районе.
 Волково — деревня в Монастырщинском районе.
 Волково — деревня в Руднянском районе.

Тамбовская область 
 Волково — деревня в Инжавинском районе.

Татарстан 
 Волково — село в Агрызском районе.

Тверская область 
 Волково — деревня в Бежецком районе.
 Волково — деревня в Бологовском районе.
 Волково — деревня в Вышневолоцком районе.
 Волково — деревня в Жарковском районе.
 Волково — деревня в Кашинском районе.
 Волково — деревня в Молоковском районе.
 Волково — деревня в Глазковском сельском поселении Оленинского района.
 Волково — деревня в Гусевском сельском поселении Оленинского района.
 Волково — деревня в Молодотудском сельском поселении Оленинского района.
 Волково — деревня в Холмецком сельском поселении Оленинского района.
 Волково — деревня в Рамешковском районе.
 Волково — деревня в Селижаровском районе.

Томская область 
 Волково — деревня в Колпашевском районе.

Тульская область 
 Волково — деревня в Ленинском районе.
 Волково — деревня в Узловском районе.

Челябинская область 
 Волково — посёлок в Ашинском районе.

Ярославская область 
 Волково — деревня в Большесельском районе.
 Волково — деревня в Брейтовском районе.
 Волково — деревня в Даниловском районе.
 Волково — деревня в Некоузском районе.
 Волково — деревня в Огарковском сельском поселении Рыбинского района.
 Волково — деревня в Судоверфском сельском поселении Рыбинского района.
 Волково — деревня в Тутаевском районе.
 Волково — деревня в Ярославском районе.

Украина 
 Волково — село в Покровском районе Донецкой области.
 Волково — село в Ужгородском районе Закарпатской области.
 Волково — село в Ивановскои районе Одесской области.
Волково — село в Липоводолинском районе Сумской области.
Волково — до 2016 года название села Таневка в Березовском районе Одесской области.

См. также 
 Волково-Егорье
 Волков
 Волкова
 Волковка
 Волковская
 Волковский
 Волковское
 Волковское кладбище (ранее официально Волково кладбище)